Seyhan (district), een district van de Turkse provincie Adana
Seyhan (rivier), een rivier